Den Namen Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung trugen folgende Organisationen:

 Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung (Partei), eine bayerische Partei (1945–1955)
 Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung (Verbindungsorganisation), eine deutsch-russische Verbindungsorganisation (1920/21–1924)